Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier II, se dispute à Pékin du 20 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Emmanuelle Gagliardi et Dinara Safina.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Chine
Sport en Chine en 2004
Tennis en septembre 2004
Compétition de tennis à Pékin